

Geografia 
 Tua – fiume affluente del Douro (Portogallo)

Sigle 
 Testo unico in materia ambientale
 Trinity University of Asia – università filippina
 TUA – azienda di trasporto pubblico della regione Abruzzo
 Türkiye Uzay Ajansı – Agenzia Spaziale Turca

Codici 
 TUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Rosal di Tulcán (Ecuador)
 TUA – codice vettore ICAO di Turkmenhovayollary
 tua – codice ISO 639-3 della lingua wiarumus

Musica 
 Tua – brano musicale interpretato da Jula de Palma e Tonina Torrielli al Festival di Sanremo 1959
 Tua – album di Maria Bethânia del 2009
 Tua – album di Simona Molinari del 2011

Altro
 Tua – romanzo di Claudia Piñeiro del 2005
 David Tua – ex pugile neozelandese
 Tua Tagovailoa – giocatore di football americano statunitense